Paco Vázquez puede referirse a:

 Francisco "Paco" Vázquez Vázquez (1946-), político español;
 Francisco "Paco" Vázquez Duckitt (1974-), baloncestista español;

 Francisco Vázquez, desambiguación.